Jack Reilly (1932–2018) – amerykański muzyk, pianista
 Jack Reilly (ur. 1945) – australijski piłkarz
 Jack Reilly (ur. 1946) – amerykański futbolista
 Jack Reilly (ur. 1950) – amerykański artysta wizualny